Csehország
 Mosty u Jablunkova, település a Frýdek-místeki járásban
 Mosty, Český Těšín településrésze a Karvinái járásban
 Mosty, Kunžak településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Dlouhé Mosty, Františkovy Lázně településrésze a Chebi járásban
 Kamenné Mosty, Žleby településrésze a Kutná Hora-i járásban